Dor-Cúarthol – "Kraj Łuku i Hełmu", obszar Beleriandu, nad którym panowali Dwaj Wodzowie: Beleg i Túrin Turambar.

Stworzona przez Túrina nazwa terytorium, którego centrum stanowił  Bar-en-Danwedh (Dom Okupu) na Amon Rûdh; gromadzili się tam ludzie i elfowie pragnący walczyć pod dowództwem Túrina i Belega. Wokół Amon Rûdh powstało wiele fortów, np. Methed-en-glad (Kraniec Lasu), położony na południe od przeprawy na Teiglinie czy Bar-Erib oddalona o kilka staj na południe od Łysego Pagórka. Szczyt Amon Rûdh był widoczny ze wszystkich pomniejszych fortec, stamtąd też wysyłano rozkazy dowódców i wieści za pomocą ustalonych sygnałów. W czasie swej potęgi Dor-Cúarthol sięgał od Teiglinu do Zachodnich granic Doriathu. Zawarto wtedy sojusz z Nargothrondem, a jego król Orodreth był skłonny zaoferować Dwóm Wodzom wszelakie potrzebne wsparcie prócz wojowników. 

Położenie kryjówki Túrina na Amon Rûdh, nazywanej w tym czasie Echad i Sedryn, Obóz Wiernych, było nieznane większości nowo przybyłych wojowników. Pomimo to została ona w końcu zdobyta przez orków na skutek zdrady krasnoluda Mîma, który wskazał im drogę do swego dawnego domu z zemsty za śmierć syna. Orkowie zabili wszystkich obrońców, z wyjątkiem Belega oraz Túrina, którego pojmali na rozkaz Morgotha. Pozbawiony wodzów Dor-Cúarthol upadł.

Bibliografia

Przypisy 

Geografia Beleriandu